Ženská čtyřhra Nürnberger Versicherungscupu 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže norimberského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Demi Schuursová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Schuursová měla nastoupit s Annou-Lenou Grönefeldovou, ale dvojice odstoupila před prvním kolem. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala Raquel Atawová, s níž skončila v semifinále na raketách Dabrowské a Sü.

Vítězem se stal nejvýše nasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který ve finále za 1.40 hodiny zdolal kanadsko-americkou dvojici Sharon Fichmanová a Nicole Melicharová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly pátou společnou trofej, respektive každá z nich devátý individuální titul ve čtyřhře okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 

  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (odstoupily)
  Raquel Atawová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2019
WTA Tour 2019